D’Artagnan steht für:
 Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan (1611/15–1673), französischer Musketier, Hauptfigur in Die drei Musketiere
 Pierre de Montesquiou d’Artagnan (1640–1725), Marschall von Frankreich
 (14238) d'Artagnan, Asteroid des Hauptgürtels
 dArtagnan, deutsche Folk-Rock-/Schlager-Band

Siehe auch:
 Communauté de communes d’Artagnan de Fezensac, Gemeindeverband in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich
 Cyrano und d’Artagnan, französisch-italienisch-spanischer Kostüm- und Abenteuerfilm
 D’Artagnan und die drei Musketiere (Begriffsklärung)
 D’Artagnans Tochter, französische Abenteuerkomödie aus dem Jahr 1994